Куйбышевский район:

Россия 
 Куйбышевский район (Калужская область)
 Куйбышевский район (Новосибирская область)
 Куйбышевский район (Ростовская область)
 Куйбышевский район (Новокузнецк)
 Куйбышевский район (Самара)

Украина 
 Куйбышевский район (Донецк)

Переименованные и упразднённые

Казахстан 
 Куйбышевский район — название Актогайского района Павлодарской области Казахской ССР в 1938—1963 годах.
 Куйбышевский район Кокчетавской области — ныне район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Куйбышевский район — район города Петропавловска в 1973—1988 годах

Россия 
 Куйбышевский район — название Белогорского района Амурской области в 1935—1957 годах.
 Куйбышевский район (Горький) — существовал в 1935—1956 годах
 Куйбышевский район (Куйбышевская область) (1935—1963)
 Куйбышевский район Ленинграда — ныне в составе Центрального района Санкт-Петербурга.
 Куйбышевский район (Москва) — в 1936—1991 один из районов в составе Москвы. Включал в себя территорию современных районов Сокольники, частично Красносельский, Мещанский и Басманный (все до выделения Сокольнического района в 1969 году), Гольяново, Богородское, Метрогородок, Преображенское, частично Измайлово, Северное Измайлово, Ярославский, Ростокино и Алексеевский, а также районы Басманный, Сокольники и Красносельский.
 Куйбышевский район Татарской АССР — название Спасского района Татарстана в 1935—1991 годах.
 Куйбышевский район (Томск) (1938—1959)
 Куйбышевский район (Крым) — упразднённая административно-территориальная единица Крымской АССР и Крымской области

Таджикистан 
 Куйбышевский район — прежнее название района Абдурахмана Джами в Таджикистане.

Туркмения 
 Куйбышевский район (Марыйская область) — существовал в 1938—1955 годах.
 Куйбышевский район (Чарджоуская область) — существовал в 1956—1963 годах.

Узбекистан 
 Куйбышевский район — название Риштанского района в Ферганской области в 1934—1977 годах.
 Куйбышевский район — район Каракалпакской АССР в 1936—1959 годах.

Украина 
 Куйбышевский район — название Бильмакского района Запорожской области Украины до 2016 года.
 Куйбышевский район Крымской области — присоединён к Бахчисарайскому району 30 декабря 1962 года.